Алда () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Алан Алда — американський актор, режисер і сценарист
 Роберт Алда — американський актор і співак